Fontanillas puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas en España 
 Fontanillas (Gerona) (Fontanilles), municipio de la provincia de Gerona.
 Fontanillas de Castro, localidad del municipio de San Cebrián de Castro, provincia de Zamora.